

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Petw“ beginnt.

Petw 



Petwa 
 Petway, Brent (* 1985), US-amerikanischer Basketballspieler
 Petway, Robert (1907–1978), US-amerikanischer Blues-Gitarrist

Petwi 
 Petwiaschwili, Wladimir Iossifowitsch (1936–1993), russischer Plasmaphysiker und Solitonenforscher